Regan (Verenigde Staten), een plaats in de Verenigde Staten
Regan (Afghanistan), een plaats in het district Reg, provincie Helmand, Afghanistan
C. Tate Regan, Brits ichtyoloog

Zie ook
Reagan (doorverwijspagina)